«No Excuses»:
 «No Excuses» — песня американской певицы Меган Трейнор.
 «No Excuses» — песня американской рок-группы «Alice in Chains»